Tsaardom Rusland (1547 – 1721)
 Keizerrijk Rusland (1721 – 1917)